XAUTH steht für: 

 XAUTH (IPsec), eine Erweiterung des Netzwerkprotokolls IPsec.

XAuth steht für: 
 XAuth (World Wide Web), ein System zum Austausch von Informationen über Kunden im World Wide Web.

xauth steht für: 
 xauth (X), ein Verwaltungsprogramm des X Window System.

Abkürzung